Davenport House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Davenport House (New York), NRHP-Nr. 80002791
 Davenport House (North Carolina), NRHP-Nr. 07000932
 Davenport House (South Carolina), NRHP-Nr. 98001623